El Puig de Sant Miquel és una muntanya de 927,5 m alt del terme comunal de Costoja, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba a prop, a llevant del Pla Castanyer i al sud-est del poble de Vila-roja

Referències 

Muntanyes de Costoja